Calvin Pickard (né le  à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Calvin Pickard commence sa carrière junior avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey de l'Ouest en 2008-2009 où il a partagé son filet avec Jacob De Serres. Lors des trois saisons qui suivent où il est désigné gardien numéro un de l'équipe, il joua plus de 60 matchs mais ne parvient pas à faire qualifier les Thunderbirds aux séries éliminatoires.

En 2009-2010, alors qu'il n'a que 16 victoires en 62 matchs, il fait tout de même partie de la première équipe d'étoiles de la LHOu sur l'association de l'Ouest. La saison suivante, il est récompensé dans la deuxième équipe d'étoiles de cette association. En 2010, il est choisi au  du deuxième tour du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado.

Pickard détient le record de la LHOu du plus grand nombre de minutes joués avec  au total et deuxième sur les parties avec 241 matchs joués.

Au cours de la saison 2011-2012, il joue deux matchs avec les Monsters du lac Érié, franchise affiliée à l'Avalanche dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match professionnel le 31 mars 2012 contre les Stars du Texas en remplaçant le gardien partant Cédrick Desjardins qui a encaissé quatre buts. Il joue son premier départ le lendemain après que les Monsters ont remporté 8-4 sur une revanche contre les Stars.

Le 21 juin 2017, il est repêché par les Golden Knights de Vegas de l'Avalanche lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.

Le 6 octobre 2017, il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour de l'attaquant Tobias Lindberg et d'un choix de  tour au repêchage de 2018. 

Le 2 octobre 2018, il est réclamé au ballottage par les Flyers de Philadelphie. Le 28 novembre, les Flyers placent son nom au ballottage et il est réclamé, le lendemain, par les Coyotes de l'Arizona.

Carrière internationale 
Il représente le Canada au niveau international. En sélection jeune, il a pris part à l'édition 2010 du championnat du monde des moins de 18 ans, alors que son équipe finit en septième position. Il fait ses débuts en tant que sénior lors du championnat du monde en 2016. En tant que second gardien derrière Cam Talbot, il remporte la médaille d'or avec l'équipe canadienne.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 47 || 23 || 16 || 5 ||  || 137 || 3,05 || 89,6 || 3 || 8 || 2 || 5 || 1 || 4 || 297 || 15 || 3,03 || 91,5 || 0 || 0 || 1
|-
| 2009-2010 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 62 || 16 || 34 || 12 ||  || 190 || 3,09 || 91,4 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 68 || 27 || 33 || 8 ||  || 225 || 3,36 || 91,6 || 1 || 6 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 64 || 25 || 37 || 2 ||  || 225 || 3,36 || 91,6 || 1 || 0 || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 2 || 1 || 0 || 0 || 77 || 4 || 3,12 || 89,2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH || 47 || 20 || 19 || 5 ||  || 11 || 2,47 || 91,8 || 5 || 12 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Monster du Lac Érié || LAH || 43 || 16 || 18 || 7 ||  || 116 || 2,85 || 90,6 || 2 || 2 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Monster du Lac Érié || LAH || 50 || 23 || 17 || 9 ||  || 128 || 2,61 || 91,7 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Avalanche du Colorado || LNH || 16 || 6 || 7 || 3 || 895 || 35 || 2,35 || 93,2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 21 || 9 || 8 || 4 ||  || 58 || 2,75 || 91,7 || 1 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 20 || 7 || 6 || 1 || 975 || 42 || 2,56 || 92,2 || 1 || 0 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 50 || 15 || 31 || 2 ||  || 140 || 2,98 || 90,4 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH || 33 || 21 || 9 || 1 ||  || 74 || 2,31 || 91,8 || 1 || 4 || 0 || 3 ||  1||0  || 120|| 2 ||1 || 95,6 || 0 ||0  || 1
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 63 || 4 || 3,83|| 85,7 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 11 || 4 || 2 || 2 || 464 || 31 || 4,01|| 86,3 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 6 || 0 || 4 || 0 || 283 || 17 || 3,60 || 89,2 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH || 4 || 3 || 0 || 0 || 190 || 11 || 3,47 || 88 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 3 || 2 || 0 || 0 || 165 || 15 || 5,46 || 79,7 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 33 || 17 || 12 || 4 ||  || 93 || 2,86 || 90,3 || 3 || 2 || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 2 || 1 || 1 || 304 || 16 || 3,16 || 87,4 || 0 || 0  || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 3 || 1 || 1 || 1 || 180 || 10 || 3,33 || 88,2 || 0 || 0 || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Vienna Capitals || ICE || 6 || || || || 367 || 12 || 1,96 || 91,9 || 0 || 0 || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||  || 

| 113 || 34 || 53 || 10 ||  || 294 || 3,01 || 90,4 || 4 || 4 || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2010  || align="left" |  -18 ans|| Championnat du monde -18 ans
| 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,87 || 89,4 ||  ||  || align="left" | Septième
|-
| 2016 || align="left" |  Canada || Championnat du monde
| 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 1 || 0,5 || 97,1 || 1 ||  || align="left" |  Médaille d'or 
|-
| 2017 || align="left" |  Canada || Championnat du monde
| 7 || 5 || 0 || 2 || 443 || 11 || 1,49 || 93,8 || 1 ||  || align="left" |  Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels 
 2009-2010 : première équipe d'étoiles de la LHOu sur l'association de l'Ouest.
 2010-2011 : deuxième équipe d'étoiles de la LHOu sur l'association de l'Ouest.

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Winnipeg
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rampage de San Antonio
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)